В одиночному розряді тенісного турніру Asian Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Яна Новотна здобула титул, у фіналі перемігши Кіміко Дате 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Яна Новотна (переможниця)
 Мануела Малєєва-Франьєре (1-ше коло)
 Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
 Наоко Савамацу (2-ге коло)

 Кіміко Дате (фінал)
 Ван Ші-тін (чвертьфінал)
 Паскаль Параді-Мангон (півфінал)
 Лаура Гільдемейстер (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Asian Open